Tzajalucum kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzajalucum (norra Chilón kommun), Chiapas, 
 Tzajalucum (södra Chilón kommun), Chiapas,